Сирадж Гёйджай оглы Гёйджаев (; 1897, , Бакинская губерния — дата и место смерти неизвестны) — бригадир колхоза имени Азизбекова Ахсуинского района Азербайджанской ССР. Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Сирадж Гёйджаев родился в 1897 году в селе Биджов Шемахинского уезда Бакинской губернии (ныне  Ахсуйского района Азербайджана).

Воевал на Великой Отечественной войне, после демобилизации в 1945 начал трудовую деятельность.

В 1945 году начал трудовую деятельность рядовым рабочим на колхозе имени Азизбекова, позже бригадир на этом же колхозе.

В 1947 году показал высокие трудовые результаты, собрав большой урожай пшеницы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 марта 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы Сираджу Гёйджай оглы Гёйджаеву присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1972 года на всесоюзной пенсии.

Примечания 

Участники Великой Отечественной войны
Персональные пенсионеры союзного значения